Чемпионат Исландии по футболу 1954 стал 43-м розыгрышем чемпионата страны. Чемпионом страны в третий раз стал «Акранес».

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Исландии на сайте rsssf.com

Чемпионат Исландии по футболу
1954 год в Исландии
Футбол в Европе в 1954 году